Debra Jo Fondren (Lumberton, 5 de fevereiro de 1955) é uma modelo e atriz norte-americana.

Foi capa da revista Playboy nos Estados Unidos em setembro de 1977, ano em que foi eleita Playmate do Ano. No Brasil, foi capa da edição de julho de 1978, a primeira a ostentar o nome e o logotipo "Playboy" (antes se chamava Homem).

Debra era favorita de vários fotógrafos, graças a seus cabelos loiros que se alongavam até o joelho.

Vive em Hollywood e trabalha como enfermeira em alguns hospitais de Los Angeles.

Aparições na TV 
 Mork & Mindy
 Knots Landing
 Fantasy Island

Ligações externas 
 
 

Atores dos Estados Unidos
Modelos dos Estados Unidos
Debra Jo Fondren